Мартина Суха була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Алісія Молік в першому колі.

Молік виграла титул, у фіналі перемігши Емі Фрейзер з рахунком 6-2, 4-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Катарина Среботнік (2-ге коло)
  Емі Фрейзер (фінал)
  Барбара Шетт (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (півфінал)
  Віра Звонарьова (чвертьфінал)
  Ріта Гранде (1-ше коло)
  Кара Блек (2-ге коло)
  Джилл Крейбас (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Draw 

Hobart International, одиночний розряд
Moorilla Hobart International 2003